Caucasico – relativo al gruppo linguistico caucasico.
 Caucasico – di etnia che abita la regione montagnosa del Caucaso, come i Georgiani, gli Azeri e gli Armeni.
 Caucasico (più correttamente: caucasoide) – teoria obsoleta dell'antropologia secondo la quale sarebbero esistiti fenotipo, aplogruppo, razza caucasoidi